QSE est un sigle désignant les domaines Qualité-Sécurité-Environnement. Dans une entreprise, l'association de ces 3 lettres traduit le plus souvent un système de management intégré (SMI).

La QSE est souvent associée à la RSE, Responsabilité sociétale des entreprises.

Voir 
diagnostic QSE.
QSSE Manager
Gestion Qualité Sécurité Santé Environnement